Il singolare del torneo di tennis Warsaw Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Barbara Paulus che ha battuto in finale 7–6, 4–6, 6–1 Alexandra Fusai.

Teste di serie

  Sabine Hack (secondo turno)
  Sandra Cecchini (primo turno)
  Katarzyna Nowak (primo turno)
  Beate Reinstadler (primo turno)

 Barbara Paulus (campionessa) 
 Petra Begerow (primo turno) 
n/a
 Veronika Martinek (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1995